Флаг городского поселения Лянто́р Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 октября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2711.

Флаг составлен на основании герба муниципального образования городское поселение Лянтор, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг города является официальным символом муниципального образования городское поселение Лянтор и служит знаком единства его населения.

Описание флага 
«Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования городское поселение Лянтор в синем, жёлтом, белом и чёрном цветах».

Символика флага 
Герб города представляет собой фигурный щит, на котором изображено: «В лазоревом поле возникающий из-за золотой выпуклой оконечности серебряный диск, обременённый чёрным идущим медведем и сопровождённый во главе серебряной прорезной звездой, подобной элементу традиционного Ханты-Мансийского орнамента».

Примечания